Thomas Holland puede referirse a:

 Tom Holland (1947-), cineasta estadounidense;
 Tom Holland (1968-), escritor británico;
 Tom Holland (1996-), actor británico.